Microtheliopsidaceae är en familj av svampar. Microtheliopsidaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microtheliopsidaceae